Wilkowice ist der Name von neun Orten in Polen:
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Wilkowice (Lipno) (deutsch: Wolfskirch, Kreis Lissa/Posen)
 in der Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Wilkowice (Klimontów)
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Wilkowice (Choceń)
 in der Woiwodschaft Łódź.
 Wilkowice (Rawa Mazowiecka)
 Wilkowice (Wartkowice)
 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Wilkowice (Żórawina) (deutsch: Weizengrund, Kreis Breslau/Schlesien)
 in der Woiwodschaft Schlesien:
 Wilkowice (Powiat Bielski)
 Wilkowice (Zbrosławice) (deutsch: Wolfstal, Kreis Beuthen/Oberschlesien)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Wilkowice (Postomino) (deutsch: Wilhelmine, Kreis Schlawe/Pommern)